Kincaid kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Kincaid (Illinois)
Kincaid (Kansas)